V63 ou V-63 peut faire référence à :
 Cadillac Type V-63, une automobile du constructeur américain Cadillac ;
 Occupant d'un véhicule lourd blessé dans une collision avec une automobile ou une camionnette, d’après le chapitre XX (causes externes de morbidité et de mortalité ) de la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres